Метс — фамилия. Известные носители:

 Метс, Арво Антонович (1937—1997) — русский поэт и переводчик.
 Метс, Кароль (род. 1993) — эстонский футболист.
 Метс, Надежда Андреевна (1936—2015) — российский лингвист, профессор.
 Метс, Пауль (1892—1975) — датский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1920 года.

См. также 
 Мец (значения)
 Метц
 Нью-Йорк Метс